Die Liste der Mannschaftskader der Division nationale (Schach) 2001/02 enthält alle Spieler, die in der luxemburgischen Division nationale im Schach 2001/02 mindestens eine Partie gespielt haben mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Zahl der gemeldeten Spieler war nicht begrenzt. Während Cercle d'échecs Philidor Dommeldange-Beggen mit 13 Spielern auskam, setzten Gambit Bonnevoie und die zweite Mannschaft von Le Cavalier Differdange je 17 Spieler ein. Insgesamt kamen 114 Spieler zum Einsatz, von denen 13 alle Wettkämpfe mitspielten.

Punktbeste Spieler mit je 7,5 Punkten aus 9 Partien waren Robert Ackermann (Gambit Bonnevoie) und Thorsten Michael Haub (Schachklub Nordstad). Je 7 Punkte aus 10 Partien erzielten Jean Schammo (Cercle d'échecs Dudelange) und Yves Schlüter (Le Cavalier Differdange).

Mit Elvira Berend, Michael Wiedenkeller (beide Gambit Bonnevoie), Frank Riva, Helge Poulsen (beide Cercle d'échecs Dudelange), Nicolas Eickmann (Le Cavalier Differdange), Boris Prizker (De Sprénger Echternach) und Paul Mertens (Le Cavalier Belvaux) erreichten sieben Spieler 100 %, wobei Prizker drei Partien spielte, Berend, Wiedenkeller und Mertens je zwei, Riva, Poulsen und Eickmann je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2001); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2001); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2001; BEL = Belgien, BUL = Bulgarien, DEN = Dänemark, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, LUX = Luxemburg, MDA = Moldawien, NED = Niederlande, RUS = Russland, SCO = Schottland, SWE = Schweden
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Gambit Bonnevoie

Cercle d'échecs Dudelange

Le Cavalier Differdange I. Mannschaft

De Sprénger Echternach

Le Cavalier Differdange II. Mannschaft

Le Cavalier Belvaux

Schachklub Nordstad

Cercle d'échecs Philidor Dommeldange-Beggen

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Insgesamt sechs Spieler wurden sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft von Le Cavalier Differdange eingesetzt. Ihre Ergebnisse werden für beide Mannschaften separat aufgeführt.

Weblinks 
 Saisonübersicht bei Cercle d'échecs Dudelange (französisch)

Schach (Luxemburg)
Schach 2001
Schach 2002
Wikipedia:Liste